Bethanie Mattek-Sands e Horia Tecău eram os atuais campeões, mas perderam na primeira rodada para Lucie Hradecká e František Čermák. Jarmila Gajdošová e Matthew Ebden conquistaram o título, derrotando Hradecká e František Čermák na final por 6–3, 7–5.

Cabeças de chave

  Lisa Raymond /  Mike Bryan (Desistiram)
  Elena Vesnina /  Leander Paes (Segunda rodada)
  Sania Mirza /  Bob Bryan (Quartas de final)
  Liezel Huber /  Max Mirnyi (Segunda rodada)

<ol start="5">
  Nadia Petrova /  Mahesh Bhupathi ''(Quartas de final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Lindstedt ''(Desistiram)
  Andrea Hlaváčková /  Daniele Bracciali ''(Segunda fase)
  Julia Görges /  Daniel Nestor ''(desistiram)

Chave

Fase final

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
Duplas

D
Australian Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas